Servisch voetbalelftal onder 17 (mannen) 
Servisch voetbalelftal onder 17 (vrouwen)